European Tour 2014/2015 – Turniej 4 − szósty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 19-23 listopada 2014 w RWE-Sporthalle w mieście Mülheim w Niemczech.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

|}

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 138, 129, 127, 122, 109, 105, 102  Shaun Murphy
 141, 109  Marco Fu
 140, 102, 102, 100  Neil Robertson
 137  Chris Melling
 136  John Higgins
 135  Joe Perry
 128  Lu Ning
 128  Craig Steadman
 125  Robbie Williams
 124  Matthew Stevens
 116  Thepchaiya Un-Nooh
 114  Liang Wenbo
 113  Andrew Higginson
 112  Mark Allen

 112  Fergal O’Brien
 112  Chris Wakelin
 111, 103  Judd Trump
 108  Robert Milkins
 108  Matthew Selt
 106  Zack Richardson
 106  Zhou Yuelong
 104  Mark Joyce
 104  David Grace
 103  Stuart Bingham
 102, 101  Stephen Maguire
 102  Stuart Carrington
 102  Jimmy Robertson
 102  Cao Yupeng

Players Tour Championship 2014/2015
2014 w Niemczech
Mülheim an der Ruhr